Шохор-Троцький

 Шохор-Троцький Ілля Маркович (близько 1830 — 1866) — діяч єврейського просвітництва.
 Шохор-Троцький Костянтин Семенович (1892–1937) — літературознавець.
 Шохор-Троцький Семен Ілліч (1853–1923) — педагог, методист, автор шкільних навчальних посібників із математики.